Línea 183 puede referirse a:

 Línea 183 de Interurbanos Madrid.
 Línea 183 de autobuses de Montevideo.